Piórkowski – polskie nazwisko. Znani ludzie noszący to nazwisko:

 Adrian Piórkowski – polski piłkarz ręczny, zawodnik Juranda Ciechanów
 Zbigniew Piórkowski – polski pięściarz, olimpijczyk, reprezentant Polski i trener

Zobacz też
 Piorkowski – nazwisko, wywodzące się od nazwiska Piórkowski
 Piórkowski, popr. Aparat Möde-Piorkowskiego – urządzenie do przeprowadzania psychologicznego testu koordynacji wzrokowo-ruchowej, szeroko wykorzystywany do badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów osób pragnących zdobyć prawo jazdy i pracowników na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej